Vigevano – comune italiano
 Vigevano – cognome italiano